Municipio de Fountain puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Fountain (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Pitt.
 Municipio de Fountain (condado de Edmunds, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Edmunds.
 Municipio de Fountain (condado de Ottawa, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ottawa.
 Municipio de Fountain (condado de Fillmore, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Fillmore.